Spaniol ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Spaniol (1904–1959), deutscher Nationalsozialist, Gauleiter des Saargebiets und Bürgermeister von Andernach
 Barbara Spaniol (* 1963), deutsche Landespolitikerin (Saarland; B'90/Grüne, Die Linke)
 Frank Spaniol (* 1971), deutscher Jazzmusiker (Saxophone, Flöte, Bassklarinette)
 Kurt Spaniol (* 1954), deutscher Ringer
 Margret Spaniol (* 1955), deutsche Juristin, Richterin am Bundesgerichtshof
 Norbert Spaniol, deutscher Poolbillardspieler
 Otto Spaniol (* 1945), deutscher Informatiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Spaniel (Begriffsklärung)